Antikyra (griechisch , lateinisch Anticyra) ist der Name mehrerer Orte in der antiken Geographie:

 Antikyra (Phokis), Stadt in Phokis am Golf von Korinth
 Antikyra (Malis), Stadt am malischen Meerbusen, im heutigen Schwemmgebiet des Flusses Sperchios
 Antikyra (Lokris), Stadt in der Lokris, möglicherweise mit der phokischen Stadt identisch